Гексацианоманганат(I) калия — неорганическое соединение,
комплексная соль марганца, калия и синильной кислоты
с формулой KMn(CN),
бесцветные кристаллы,
слабо растворяется в воде.

Получение 
 Восстановление гексацианоманганата(II) натрия алюминием:

 с последующей обменной реакцией с хлоридом калия:

Физические свойства 
Гексацианоманганат(I) калия образует бесцветные кристаллы
кубической сингонии,
параметры ячейки a = 0,5945 нм.

Слабо растворяется в воде.

Химические свойства 
 Медленно окисляется во влажном воздухе.
 При кипячении раствора выделяется водород.

Литература 
 

Соединения калия
марганца
Соединения азота по алфавиту